

Масловка — присілок, Козловський район, Чувашія
 Масловка — присілок, Лямбірський район, Мордовія